Dit is een lijst van kastelen in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. In de lijst zijn alleen die kastelen en voormalige kastelen opgenomen die verdedigbaar waren of zo bedoeld zijn, en voor bewoning bestemd waren. Een deel van de kastelen in de lijst is op dit moment een landhuis dat gebouwd is op de fundamenten van een (verdwenen) kasteel.

|-
| Aa, Ter || Berlicum || Sint-Michielsgestel || || || verdwenen || ||
|-
| Aalst || Eindhoven || Eindhoven || || || verdwenen || ||
|-
| Aalst, Ter || Oosterhout || Oosterhout || || || verdwenen || ||
|-
| Adama || Etten-Leur || Etten-Leur || || || muurrestant || ||
|-
| Aldendriel || Mill || Mill en Sint Hubert || || || verbouwd || soms || 
|-
| Almstein || Nieuwendijk || Werkendam || || || verdwenen || ||
|-
| Altena Burcht || Almkerk || Woudrichem || || || motte || || 
|-
| Altena Wouw || Heerle || Roosendaal || || || restanten || ||
|-
| Amstelhuis, 't || Oss || Oss || || || verdwenen || ||
|-
| Andel || Andel || Woudrichem || || || hekpijlers || ja ||
|-
| Arendsvlucht, De || Oss || Oss || || || verdwenen || ||
|-
| Assendelft || Middelrode || Sint-Michielsgestel || || || poortgebouw en boerderij || nee || 
|-
| Asten || Asten || Asten || || || restanten || enkel groepen || 
|-
| Baarschot || Esch || Haaren || || || verdwenen || ||
|-
| Babyloniënbroek || Aalburg || Aalburg || || || verbouwd || nee || 
|-
| Baerlo, Huis te || Someren || Someren || || || verdwenen || || 
|-
| Baest, te || Middelbeers || Oirschot || || || intact || nee || 
|-
| Barendonk || Beers || Cuijk || || || verbouwd || ||
|-
| Bavel || Nieuw-Ginneken || Breda || || || verdwenen || ||
|-
| Beek || Asten || Asten || || || verdwenen || ||
|-
| Beekeroortje || Vierlingsbeek || Boxmeer || || || verdwenen || ||
|-
| Beekveld || Berlicum || Sint-Michielsgestel || || || verbouwd || nee ||
|-
| Bekestein || Oploo || Sint Anthonis || || || verbouwd || nee || 
|-
| Berg, Op den || Wijk en Aalburg || Aalburg || || || motte met nieuw huis || nee ||
|-
| Bergeijk || Bergeijk || Bergeijk || || || verdwenen || ||
|-
| Bergeijk, Hof te || Bergeijk || Bergeijk || || || verdwenen || ||
|-
| Bergh, Ten || Spoordonk || Oirschot || || || bouwhuis || nee ||
|-
| Bergvliet || Terheijden || Drimmelen || || || verdwenen || ||
|-
| De Berkt || Heesch || Bernheze || || || intact || nee || 
|-
| Berlicum || Berlicum || Sint-Michielsgestel || || || reliëf zichtbaar || || 
|-
| Berne || Heeswijk-Dinther || Bernheze || || || intact || nee ||
|-
| Besoyen || Waalwijk || Waalwijk || || || restanten || ||
|-
| Beveren || Oosterhout || Oosterhout || || || intact || nee || 
|-
| Kasteel Blaarthem || Eindhoven || Eindhoven || || || verdwenen || || 
|-
| Bladel, Hof te || Bladel || Bladel || || || verdwenen || ||
|-
| Blauwe Camer, De || Oosterhout || Oosterhout || || || intact || enkel groepen || 
|-
| Blokhuis || Liessel || Deurne || || || verdwenen || ||
|-
| Bogaert, Hof ten || Dinther || Bernheze || || || verdwenen || ||
|-
| Bokhoven || Bokhoven || 's-Hertogenbosch || || || restanten || ja || 
|-
| Bolt, De || Sint-Oedenrode || Meierijstad || || || verdwenen || ||
|-
| Boogaard, Den || Schijndel || Meierijstad || || || verdwenen || ||
|-
| Borch, Den || Helmond || Helmond || || || terrein || ||
|-
| Borgvliet || Bergen op Zoom || Bergen op Zoom || || || restanten || ||
|-
| Borre || Vlijmen || Heusden || || || verdwenen || ||
|-
| Borsele || Oosterhout || Oosterhout || || || intact || nee ||
|-
| Boschhuizen || Sprang-Capelle || Waalwijk || || || verdwenen || ||
|-
| Bouvigne || Breda || Breda || || || intact || soms || 
|-
| Bovendonk || Hoeven || Halderberge || || || verbouwd || nee ||
|-
| Boxmeer || Boxmeer || Boxmeer || || || verbouwd || soms || 
|-
| Boxtel || Boxtel || Boxtel || || || verdwenen || ||
|-
| Brake, Hof ter || Hulten || Gilze en Rijen || || || verbouwd || nee ||
|-
| Brakestein || Oosterhout || Oosterhout || || || intact || nee ||
|-
| Brecht, Huis van || Breda || Breda || || || intact || soms || 
|-
| Breda || Breda || Breda || || || verbouwd || soms || 
|-
| Bredero, Huis || Boxtel || Boxtel || || || verdwenen || ||
|-
| Broekhof || Beers || Cuijk || || || restanten ondergronds || ||
|-
| Broekhoven || Tilburg || Tilburg || || || verbouwd || nee ||
|-
| Bronkhorst || Velp || Grave || || || restanten || nee || 
|-
| Bruhese || Baarle-Nassau || Baarle-Nassau || || || verdwenen || ||
|-
| Budel || Budel || Cranendonck || || || verdwenen || ||
|-
| Burgh, De || Eindhoven || Eindhoven || || || verbouwd || nee || 
|-
| Burgst || Prinsenbeek || Breda || || || intact || nee ||
|-
| Busselen || Middelrode || Sint-Michielsgestel || || || verdwenen || ||
|-
| Casteren || Liempde || Boxtel || || || intact || nee ||
|-
| Colmont || Oirschot || Oirschot || || || intact || nee ||
|-
| Coudenhove || Eindhoven || Eindhoven || || || verdwenen || ||
|-
| Couwenberg || Vught || Vught || || || intact || nee ||
|-
| Cranendonck || Maarheeze || Cranendonck || || || contouren van middeleeuwse kasteel bovengronds zichtbaar gemaakt || ja ||
|-
| Crayevelt || Aalburg || Aalburg || || || verdwenen || ||
|-
| Croy || Aarle-Rixtel || Laarbeek || || || volledig intact || nee || 
|-
| Cuijk || Cuijk || Cuijk || || || verdwenen || ||
|-
| Daasdonk || Breda || Breda || || || verdwenen || ||
|-
| Dieden, Huis te || Dieden || Oss || || || bouwhuis, restanten en gracht || nee ||
|-
| Dommelrode || Sint-Oedenrode || Meierijstad || || || intact || nee || 
|-
| Dongen || Dongen || Dongen || || || restanten ondergronds || ||
|-
| Donk, De || Someren || Someren || || || verdwenen || ||
|-
| Driewech || Terheijden || Drimmelen || || || verdwenen || ||
|-
| Kasteel d'Oultremont || Nieuwkuijk || Heusden || || || poortgebouw || nee || 
|-
| Durendaal || Oisterwijk || Oisterwijk || || || kasteelterrein || nee ||
|-
| Kasteel Dussen || Dussen || Werkendam || || || intact || ja || 
|-
| Eckart || Eindhoven || Eindhoven || || || intact || nee || 
|-
| Edelenburg || Someren || Someren || || || verdwenen || ||
|-
| Eijckenlust || Beek en Donk || Laarbeek || || || intact || nee ||
|-
| Eikenstein || Aalburg || Aalburg || || || verdwenen || ||
|-
| Kasteel Eindhoven || Eindhoven || Eindhoven || || || restanten || nee ||
|-
| Einer, Den || Drongelen || Aalburg || || || verdwenen || ||
|-
| Kasteel Vladeracken || Nuland || Maasdonk || || || verdwenen || nee || 
|-
| Elsbosch || Nuland || Maasdonk || || || verbouwd || ||
|-
| Elshof || Geffen || Maasdonk || || || verbouwd || ||
|-
| Elshout || Elshout || Heusden || || || verdwenen || ||
|-
| Emer, Den || Prinsenbeek || Breda || || || verdwenen || ||
|-
| Emmaus || Sint-Oedenrode || Meierijstad || || || verbouwd || nee ||
|-
| Empel || Empel || 's-Hertogenbosch || || || kasteelterrein || ja ||
|-
| Engelen || Engelen || 's-Hertogenbosch || || || verdwenen || ||
|-
| Erp || Erp || Meierijstad || || || verdwenen || ||
|-
| Etten || Etten-Leur || Etten-Leur || || || verdwenen || ||
|-
| Frisselstein || Veghel || Meierijstad || || || verdwenen || ||

|-
| Gagelbosch || Eindhoven || Eindhoven || || || verdwenen || ||
|-
| Gageldonk || Prinsenbeek || Breda || || || poortgebouw en kapel || nee || 
|-
| Gansoijen || Drongelen || Aalburg || || || verdwenen || || 
|-
| Geertruidenberg || Geertruidenberg || Geertruidenberg || || || verdwenen || nee ||
|-
| Geldrop || Geldrop || Geldrop-Mierlo || || || verbouwd || ja || 
|-
| Kasteel van Gemert || Gemert || Gemert-Bakel || || || intact || op verzoek || 
|-
| Giessen || Giessen || Woudrichem || || || verdwenen || ||
|-
| Goor, 't || Baarle-Nassau || Baarle-Nassau || || || verdwenen || ||
|-
| Grave || Grave || Grave || || || arsenaal || ja ||
|-
| Grimborg || Someren || Someren || || || verdwenen || ||
|-
| Grimhuizen, 't Hof || Oud Gastel || Halderberge || || || verdwenen || ||
|-
| Grimhuysen || Ulvenhout || Breda || || || poortgebouwtje || ||
|-
| Groot Kasteel || Deurne || Deurne || || || restanten || ja || 
|-
| Gulden Huis, Het || Aarle-Rixtel || Laarbeek || || || kasteelterrein || ||
|-
| Haanwijk || Sint-Michielsgestel || Sint-Michielsgestel || || || intact || nee || 
|-
| Haeresteijn || Haaren || Haaren || || || verdwenen || ||
|-
| Haghe || Helmond || Helmond || || || verdwenen || ||
|-
| Haghe, Ten || Eindhoven || Eindhoven || || || restanten || nee || 
|-
| Kasteel van Halsteren || Halsteren || Bergen op Zoom || || || verdwenen || ||
|-
| Hambroek || Prinsenbeek || Breda || || || verdwenen || ||
|-
| Hapsche Loo, 't || Haps || Cuijk || || || verdwenen || ||
|-
| Hatendonk || Sambeek || Boxmeer || || || verdwenen || ||
|-
| Hattert, De || Vierlingsbeek || Boxmeer || || || restanten || nee ||
|-
| Hazart (Rith) || Breda || Breda || || || intact || nee ||
|-
| Heesbeen || Heesbeen || Heusden || || || verdwenen || ||
|-
| Heeswijk || Heeswijk-Dinther || Bernheze || || || intact || ja || 
|-
| Heeze || Heeze || Heeze-Leende || || || intact || ja || 
|-
| Helmond || Helmond || Helmond || || || volledig intact || ja || 
|-
| Henkenshage || Sint-Oedenrode || Meierijstad || || || intact || op verzoek || 
|-
| Herlaer, Nieuw- || Sint-Michielsgestel || Sint-Michielsgestel || || || verbouwd || nee || 
|-
| Herlaer, Oud- || Sint-Michielsgestel || Sint-Michielsgestel || || || restanten || nee ||
|-
| Herpen || Herpen || Oss || || || verdwenen || ||
|-
| Herpen (slot) || Herpen || Oss || || || verdwenen || ||
|-
| Herpt || Herpt || Heusden || || || verdwenen || ||
|-
| Hertogentoren, 's- || Groeningen || Boxmeer || || || verdwenen || ||
|-
| Heusden || Oudheusden || Heusden || || || restanten || ja || 
|-
| Hinten, Huis te || Hintham || 's-Hertogenbosch || || || verdwenen || ||
|-
| Hof, Het || Gemonde || Sint-Michielsgestel || || || restanten ondergronds || ||
|-
| Hoge Huis, 't || Beek en Donk || Laarbeek || || || verdwenen || ||
|-
| Hondsdonk, De || Breda || Breda || || || intact || nee ||
|-
| Hongerenburcht || Vlijmen || Heusden || || || verdwenen || || 
|-
| Hoogenhuizen || Moergestel || Oisterwijk || || || intact || nee ||
|-
| Hooghuis, 't || Oss || Oss || || || verdwenen || ||
|-
| Hooghuis op den Hubert, 't || Gemert || Gemert-Bakel || || || verdwenen || ||
|-
| Slot Ten Hout || Sint-Oedenrode || Meierijstad || 11e eeuw || slot || verdwenen || ||
|-
| Hulst, Den || Sint-Oedenrode || Meierijstad || || || verbouwd || nee ||
|-
| Hurkens, Ter || Aarle-Rixtel || Laarbeek || || || verbouwd || ||
|-
| Jekschot, 't || Sint-Oedenrode || Meierijstad || || || verdwenen || ||
|-
| Juffere, 't || Oploo || Sint Anthonis || || || kasteelterrein || ||
|-
| Kannenlust || Aarle-Rixtel || Laarbeek || || || verdwenen || ||
|-
| Kemenade || Breugel || Son en Breugel || || || verdwenen || ||
|-
| Klein Kasteel || Deurne || Deurne || || || volledig intact || nee || 
|-
| Klootwijk || Dussen || Werkendam || || || verdwenen || ||
|-
| Kloppenberg || Oeffelt || Boxmeer || || || verdwenen || ||
|-
| Kolk, De|De Kolk (Sint-Oedenrode) || Sint-Oedenrode || Meierijstad || || || verbouwd || || 
|-
| Kolkenwaard || Wijk en Aalburg || Aalburg || || || kasteelterrein || ||
|-
| Kronenburg || Wijk en Aalburg || Aalburg || || || verdwenen || ||
|-
| Laar, De|| Sint-Oedenrode || Meierijstad || || || boerderij || nee ||
|-
| Laar, Huis te || Zundert || Zundert || || || verdwenen || ||
|-
| Liempde, Hof te || Liempde || Boxtel || || || verdwenen || ||
|-
| Lierop || Lierop || Someren || || || verdwenen || ||
|-
| Lieshout, Hof te || Lieshout || Laarbeek || || || verdwenen || ||
|-
| Limburg || Oosterhout || Oosterhout || || || intact || nee ||
|-
| Linden, Groot || Beers || Cuijk || || || verdwenen || ||
|-
| Lithoijen || Lithoijen || Oss || || || restanten ondergronds onder molen || ||
|-
| Lochtenburg || Sint-Oedenrode || Meierijstad || || || verdwenen || ||
|-
| Loo, Ter || Sint-Oedenrode || Meierijstad || || || verdwenen || ||
|-
| Loon || Waalre || Waalre || || || restanten || nee ||
|-
| Loon op Zand || Loon op Zand || Loon op Zand || || || verbouwd || nee ||
|-
| Luitendaal || Genderen || Aalburg || || || verdwenen || ||
|-
| Luneven, Het || Boxmeer || Boxmeer || || || verdwenen || ||
|-
| Lydegerman || Vught || Vught || || || heeft waarschijnlijk nooit bestaan || ||
|-
| Macharen || Macharen || Oss || || || verdwenen || ||
|-
| Makken || Vierlingsbeek || Boxmeer || || || bouwhuis || nee ||
|-
| Markiezenhof || Bergen op Zoom || Bergen op Zoom || || || volledig intact || ja || 
|-
| Maurick || Vught || Vught || || || intact || ja || 
|-
| Meeuwen || Meeuwen || Aalburg || || || voorburcht en kasteelterrein || nee || 
|-
| Megen || Megen || Oss || || || restanten || nee ||
|-
| Middegaal || Veghel || Meierijstad || || || verdwenen || ||
|-
| Mierlo || Mierlo || Geldrop-Mierlo || || || verdwenen || || 
|-
| Moerbeek || Wouw || Roosendaal || || || verdwenen || ||
|-
| Moerenburg || Tilburg || Tilburg || || || verdwenen || ||
|-
| Moerendaal || Nispen || Roosendaal || || || verdwenen || ||
|-
| Motven, 't || Berlicum || Sint-Michielsgestel || || || verdwenen || ||
|-
| Muggenheuvel, De || Sint-Michielsgestel || Sint-Michielsgestel || || || verdwenen || ||
|-
| Muilwijk || Werkendam || Werkendam || || || verdwenen || ||
|-
| Munster || Oss || Oss || || || verdwenen || ||
|-
| Nemerlaer || Haaren || Haaren || || || verbouwd || ja || 
|-
| Netersel || Netersel || Bladel || || || verdwenen || ||
|-
| Niervaart || Zevenbergen || Moerdijk || || || verdwenen || ||
|-
| Nieuwenhof || Moergestel || Oisterwijk || || || restanten || nee || 
|-
| Nieuwenroy || Oudheusden || Heusden || || || verdwenen || ||
|-
| Nobelaar, De || Etten-Leur || Etten-Leur || || || bouwhuis || nee ||
|-
| Oerle || Oerle || Veldhoven || || || verdwenen || ||
|-
| Oijen || Oijen || Oss || || || bouwhuizen en kasteelterrein || nee || 
|-
| Kasteel Onsenoort || Nieuwkuijk || Heusden || || || toren || ja || 
|-
| Oss || Oss || Oss || || || restanten ondergronds || ja ||
|-
| Ossenbroek || Beers || Cuijk || || || intact || nee ||
|-
| Ossendrecht || Ossendrecht || Woensdrecht || || || verdwenen || ||
|-
| Oude Huys, 't || Helmond || Helmond || || || restanten ondergronds || ||
|-
| Oudenhoven || Oirschot || Oirschot || || || verdwenen || ||
|-
| Overbrug || Helmond || Helmond || || || verdwenen || ||
|-
| Overbrug, Blokhuis || Aarle-Rixtel || Laarbeek || || || herenkamer || nee ||
|-
| Overhage || Cuijk || Cuijk || || || hekpijlers || nee ||
|-
| Pasbogaard || Sint-Oedenrode || Meierijstad || || || verdwenen || ||
|-
| Pelgrim || Nuland || Maasdonk || || || verdwenen || ||
|-
| Ravensdonk || Eindhoven || Eindhoven || || || verdwenen || ||
|-
| Ravenstein || Ravenstein || Oss || || || poortgebouw en kasteelterrein || ja ||
|-
| Reigersbosch, Groot || Giessen || Woudrichem || || || verdwenen || ||
|-
| Rijsbergen, Hof te || Rijsbergen || Zundert || || || verdwenen || ||
|-
| Rijsingen, Te || Sint-Oedenrode || Meierijstad || || || terrein || ||
|-
| Rijswijk || Woudrichem || Woudrichem || || || verbouwd || nee || 
|-
| Rode || Sint-Oedenrode || Meierijstad || || || verdwenen || ||
|-
| Rodenborg || Heeswijk-Dinther || Bernheze || || || verdwenen || ||
|-
| Roef, De || Werkendam || Werkendam || || || verdwenen || ||
|-
| Roobouwe || Werkendam || Werkendam || || || verdwenen || ||
|-
| Ruwenberg, Groot || Sint-Michielsgestel || Sint-Michielsgestel || || || verbouwd || op verzoek || 
|-
| Ruwenberg, Klein || Sint-Michielsgestel || Sint-Michielsgestel || || || verbouwd || nee || 
|-
| Seldensate || Middelrode || Sint-Michielsgestel || || || poortgebouw en restanten || ja || 
|-
| Soeterbeek || Nuenen || Nuenen, Gerwen en Nederwetten || || || intact || nee || 
|-
| Spijtenburg || Oosterhout || Oosterhout || || || verdwenen || ||
|-
| Spitsbergen || Oss || Oss || || || verdwenen || ||
|-
| Spreeuwenberg || Rosmalen || 's-Hertogenbosch || || || verdwenen || ||
|-
| Spreeuwenburg || Oisterwijk || Oisterwijk || || || verdwenen || ||
|-
| Sprundelheim || Sprundel || Rucphen || || || verdwenen || ||
|-
| Stakenborg || Breugel || Son en Breugel || || || verdwenen || ||
|-
| Stapelen || Boxtel || Boxtel || || || intact || nee || 
|-
| Padmos|| Steenbergen || Steenbergen || || || restanten ondergronds || ||
|-
| Steenen Kamer || Rosmalen || 's-Hertogenbosch || || || terrein met nieuwe bebouwing || nee ||
|-
| Strijdhoef || Udenhout || Tilburg || || || intact || nee ||
|-
| Strijen, Ten/Van || Oosterhout || Oosterhout || || || restanten || ja || 
|-
| Stroobol || Sint-Oedenrode || Meierijstad || || || verdwenen || ||
|-
| Terborch || Oisterwijk || Oisterwijk || || || verdwenen || ||
|-
| Tilburg || Tilburg || Tilburg || || || boerderij || nee ||
|-
| Tongelaar || Gassel || Grave || || || restanten || ja || 
|-
| Trawanen || Oss || Oss || || || restanten ondergronds || ||
|-
| Uitwijkse Heuvel || Uitwijk || Woudrichem || || || reliëf zichtbaar || nee ||
|-
| Vaantje, 't || Sint-Michielsgestel || Sint-Michielsgestel || || || intact || nee ||
|-
| Valckevoort || Baardwijk || Waalwijk || || || verdwenen || ||
|-
| Valkenswaard, Hof te || Valkenswaard || Valkenswaard || || || verdwenen || ||
|-
| Veen || Veen || Aalburg || || || motte || ||
|-
| Vladeracken || Nuland || Maasdonk || || || verdwenen || ||
|-
| Voort, De || Groeningen || Boxmeer || || || verdwenen || ||
|-
| Vorstenburg || Uden || Uden || || || restanten || ja ||
|-
| Vreeburg || Sint-Oedenrode || Meierijstad || || || verdwenen || ||
|-
| Vroenhoven || Son || Son en Breugel || || || verdwenen || ||
|-
| Wamberg, De || Berlicum || Sint-Michielsgestel || || || intact || nee || 
|-
| Weer, Ter || Heeswijk-Dinther || Bernheze || || || verdwenen || ||
|-
| Wielenstein || Oudendijk || Woudrichem || || || restanten ondergronds || nee ||
|-
| Wijkerstein || Wijk en Aalburg || Aalburg || || || verdwenen || ||
|-
| Wouw || Wouw || Roosendaal || || || restanten ondergronds || ja || 
|-
| Ypelaer || Bavel || Breda || || || restanten || nee ||
|-
| Zevenbergen || Zevenbergen || Moerdijk || || || verdwenen || || 
|-
| Zuidewijn || Vrijhoeve || Waalwijk || || || intact || nee || 
|-
| Zwanenburg || Dinther || Bernheze || || || intact || nee || 
|-
| Zwijnsbergen || Helvoirt || Haaren || || || intact || nee || 
|}

 
Noord-Brabant